Колу, Сири — финская писательница, театральный драматург, режиссёр и преподаватель театра.
 Корчма Колу — эстонская корчма из деревни Колу, приход Козе, уезда Харьюмаа.